Dear God est une chanson d'Elton John sortie en 1980.
 Dear God est une chanson du groupe XTC sortie en 1986.
 Dear God est le titre original du film Escroc malgré lui, réalisé par Garry Marshall et sorti en 1996.
 Dear God est une chanson du groupe Avenged Sevenfold sortie en 2008.